Ши́рвиндт — еврейская топоминическая фамилия. Происходит от названия местечка Ширвинты Виленского уезда одноимённой губернии. На начало XX века наибольшее распространение имела в Вильне, Лиде и Житомире. Родственные варианты — Ширвинт, Ширвинд, Ширвин, Сирвинт, Сирвиндт и некоторые другие.

 
 Ширвиндт, Андрей Михайлович (род. 1981) — российский юрист, преподаватель МВШСЭН и МГУ, сын М. А. Ширвиндта.
 
 Ширвиндт, Евсей Густавович (1891—1958) — доктор юридических наук, профессор МГУ, дядя А. А. Ширвиндта.
 Ширвиндт, Михаил Александрович (род. 1958) — российский телеведущий, теле- и кинопродюсер, актёр, сын А. А. Ширвиндта.
 Ширвиндт, Максим Лазаревич (Лазерович, Лейзерович; 1893—1936) — философ, заведующий кафедрой истории философии ЛИФЛИ.

Другое 
 Ширвиндт — до 1946 г. название посёлка Кутузово в Калининградской области России.
 6767 Ширвиндт — астероид
 Микрореакция Ширвиндта — метод серологической экспресс-диагностики сифилиса С. Л. Ширвиндта.

См. также 
 Ширвинта (значения)
 Ширвинтос

Примечания